Атанас Кръстев Попов е български педагог, професор в Югозападния университет „Неофит Рилски“.

Биография 
Роден е на 22 май 1935 г. в село Либяхово, Неврокопско. Внук е на войводата Атанас Попов, чието име носи. Завършва гимназия в Неврокоп. Учителства като прогимназиален учител по български език и литература в родопските и пирински села Вълкосел, Туховища, Ковачевица, Дъбница и Тешово и като гимназиален учител в Банско и Разлог. От 1969 до 1982 г. е старши преподавател в Полувисшия институт за подготовка на културно-просветни кадри в Благоевград.

В продължение на 25 години Атанас Попов преподава в Югозападния университет „Неофит Рилски“, където е ръководител на катедра, заместник-декан, заместник-ректор. С името на Атанас Попов е свързано приемането статута на Югозападния университет – разработва мотивите за неговото утвърждаване от Народното събрание и спомага за изграждането на новата му структура. 15 години е гост-професор в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. През 2008 г. е избран за академик в Българската академия на науките и изкуствата. Председател е на Научния съвет по педагогика и член на Комисията по обществени науки към ВАК в Министерския съвет. През 1999 г. професор Атанас Попов създава Възстановена македонска родолюбива организация – Българско демократично движение (ВМРО-БДД), алтернатива на ВМРО - Българско национално движение на Красимир Каракачанов.

Публикации 
 Тематичната вечер – същност и специфика. С., Наука и изкуство, 1977.
 Основи на културно-просветната работа. Бл., 1981.
 Нашата празнично-обредна система. 1981.
 Празници по местоживеене. С., 1983.
 Комплексни форми за възпитание на учениците. Част първа, Бл., 1983.
 Комплексни форми за възпитание на учениците. Част втора. Бл., 1983.
 Форми за възпитание. Бл., 1985.
 Методика за подготовка и провеждане на формите за възпитание. Бл., 1988.
 Формата за възпитание като педагогическа категория. С., 1993.
 Извънкласна и извънучилищна дейност с учениците. Бл., 1994.
 Комплексно-интегративният подход във възпитанието. Издателство Югозападен университет „Неофит Рилски“. Благоевград 1999.
 Истината за фалшификатите на историческата ВМРО. Издателство „Ираник-М“, Благоевград, 2006.
 Възрожденските корени на моя род. Издателство „Санин – Н и Н“. Благоевград, 2010.
 „Какво ли не видях и преживях“. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“", София, 2018 г.

Родословие

Бележки 

Български педагози
Български учители
Български просветни дейци от Македония
Български учени от Македония
Преподаватели в Югозападния университет
Родени в Илинден